Самбатукса — топоним:
 Самбатукса — деревня в Олонецком районе Республики Карелия России.
 Самбатукса — река в России, протекает по Олонецкому району Республики Карелия.